Sehlem (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Sehlem (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen